Husberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 315 personer folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Husberg
 Bergliot Husberg (1884–1975), skådespelare
 Carl Gustaf Husberg (1794–1886), mekaniker
 Johan Daniel Husberg (1798–1860), förfalskare
 Karl Husberg (1854–1928), ämbetsman och politiker
 Katinka Husberg (född 1961), målare
 Lars-Erik Husberg (1913–2006), skulptör
 Lis Husberg (född 1920), keramiker
 Marguerite Husberg (1925–2016), tecknare, målare och barnboksförfattare
 Maud Husberg (1934–2008), programpresentatör på TV
 Ninni Husberg (1918–2008), skådespelare
 Rolf Husberg (1908–1998). regissör, manusförfattare, filmfotograf och skådespelare
 Saskia Husberg (född 1981), skådespelare
 Tore Husberg (1877–1953), ingenjör
 Violet Molitor Husberg (1899–1996), filmskådespelare

Källor

Svenska efternamn